Даніель Естулін (, народився у Вільнюсі, Литва, ) — політолог, письменник і оратор російського походження. Головним об'єктом інтересу є Більдерберзька група. Він опублікував кілька книг на цю тему англійською та іспанською мовами, серед яких бестселер «Справжня історія Більдерберзької групи».

Примітки

Бібліографія

Книги англійською 

.

Tavistock Institute: Social Engineering the Masses. Waterville, OR, USA: Trine Day. 2015 ISBN 978-1634240437.

Книги іспанською

DVD відео 
 Shadow government: how the global elite plan to destroy democracy and your freedom, by Grant R Jeffrey; Katherine Albrecht; Edward G Griffin; Daniel Estulin; Gary Kah; Chuck Missler; Joan Veon; Bradley S O'Leary.  Publisher: United States: Cloud Ten Pictures, 2009. OCLC 466168154.